Отважное — название населённых пунктов:
 Отважное — село в Архаринском районе Амурской области России.
 Отважное — посёлок в Багратионовском районе Калининградской области России.
 Отважное — село в Кировском районе Крыма.